Спасибо люди… — третий студийный альбом Григория Лепса, вышедший в 2000 году под лейблом ПТПЦ Андрея Маликова. Песня «Крыса-ревность» стала мегахитом. Был переиздан в 2002-ом и 2006-ом годах компанией «Мистерия Звука».

Список композиций 
Версия 2000 года ПТПЦ Андрея Маликова:
 «Крыса-ревность» — Г. Лепс/К. Арсенев (4:05)
 «Падают листья» — Д. Соболев/О. Колесниченко (3:34)
 «Лето» — Е. Кобылянский/С. Осиашвили (4:24)
 «Расскажи» — Г. Лепс (5:41)
 «Шелест» — Г. Лепс (3:56) *
 «Ну и что» — Г. Богданов (6:08)
 «Медленный блюз» — Н. Лебедев/В. Есипов (4:08)
 «Приказ» — Г. Лепс (4:08)
 «Первый день рожденья» — П. Титов/К. Арсенев (4:43)
 «Романс» — А. Самойлов/А. Скворцов (5:26)
 «Шелест (remix)» — Г. Лепс (3:47)
  * Запись 1998 года.
Версия 2002 и 2006 годов Мистерии Звука:
 «Крыса-ревность» — Г. Лепс/К. Арсенев (4:13)
 «Лето» — Е. Кобылянский/С. Осиашвили (4:31)
 «Расскажи» — Г. Лепс (5:49)
 «Падают листья» — Д. Соболев/О. Колесниченко (3:40)
 «Шелест 2001» — Г. Лепс (4:03)
 «Спокойной ночи, господа…» — А. Самойлов/А. Скворцов (5:33)
 «Медленный блюз» — Н. Лебедев/В. Есипов (4:15)
 «На дальний берег… (Романс)» — Г. Богданов/В. Лебедев (4:50) — из альбома «Целая жизнь»
 «Первый день рожденья» — П. Титов/К. Арсенев (4:51)
 «Приказ» — Г. Лепс (4:14)
 «Ну и что» — Г. Богданов (5:38)

DVD 2002 и 2006 годов

Видеоклипы в версии 2002 года 
 «Крыса-ревность»
 «Шелест»
 «Первый день рожденья»

Фрагменты концерта-презентации альбома «В центре Земли» СК Олимпийский 16.11.2006 
 «Ну и что»
 «Крыса-ревность»
 «Падают листья»

Информация об альбоме в переизданиях 
 Гитары — Евгений Григорьев (1,4,10,11), Игорь Хомич (8), Дмитрий Четвергов (3,6,7,10), Михаил Коняев (5)
 Бэк вокал — Мария Кац (1,4,9-11), Евгения Теджетова (5)
 Клавишные, барабаны, программинг — Евгений Кобылянский; при участии Александра Самойлова (3,6,7,10) и Александра Касьянова (1,4,9,11)
 Соло саксофон — Владимир Пресняков-ст. (3)

Интересные факты 
 По признанию певца, песню «Расскажи» он придумал за 15 минут, когда брился. Артист посвятил её своей маме.
 Песня «Ну и что» звучала на концерте «Песня-91» в исполнении самого автора песни.

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Григория Лепса

Альбомы Григория Лепса
Альбомы лейбла «Мистерия звука»